Lobelhe pode referir-se a: 

 Lovelhe, Freguesia do Concelho de Vila Nova de Cerveira, antes chamada Lobelhe
 Lobelhe do Mato, Freguesia do Concelho de Mangualde